Лусто — фамилия. Известные носители:

 Лусто, Михаил Васильевич (1921—1979)  — Герой Советского Союза.
 Лусто-Лаланн, Морис — политический и государственный деятель Сейшельских Островов.